Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Peter Fleming 4-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (Campione)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Wojciech Fibak (terzo turno)
 Butch Walts (terzo turno)
 Peter Fleming (finale)
 Peter Fleming (semifinali)
 Tim Gullikson (semifinali)

 Assente
 Dick Stockton (terzo turno)
 Vijay Amritraj (terzo turno)
 Marty Riessen (terzo turno)
 Bill Scanlon (terzo turno)
 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Vincent Van Patten (terzo turno)
 Butch Walts (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1979